Cult (album) – trzeci album studyjny zespołu Apocalyptica
 Cult (Górna Saona) – miejscowość we Francji, w regionie Franche-Comté